Blutwurz steht für:

 vor allem die Pflanzenart Blutwurz (Potentilla erecta)
 die Pflanzenart Gemeine Ochsenzunge
 die Pflanzenart Gewöhnliches Hirtentäschel
 die Pflanzenart Vielblütige Weißwurz
 die Pflanzenart Quirlblättrige Weißwurz
 die Pflanzengattung Blutwurz (Sanguinaria), siehe Kanadische Blutwurz
 die Spirituose Penninger Blutwurz, siehe Alte Hausbrennerei Penninger

Siehe auch:
 Kanadische Blutwurz (Sanguinaria canadensis)